Aguas Buenas puede referirse a:

 Aguas Buenas, municipio de Puerto Rico.
 Aguas Buenas, localidad puertorriqueña del municipio de igual nombre.
 Aguas Buenas, localidad uruguaya del departamento de Durazno.